Кубок Узбекистана по футболу 2017 года — футбольный турнир, в котором участвовали 32 профессиональных клуба.

Проводился по системе с выбыванием, начиная с 1-го раунда. Финальный матч состоялся 4 декабря 2017 года на стадионе «Бунёдкор» в Ташкенте между ташкентскими клубами «Локомотив» и «Бунёдкор». Обладателем Кубка в 3-й раз (во 2-й подряд) стал «Локомотив».

Первый раунд

Второй раунд

Турнирная сетка

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2017
 Первая лига Узбекистана 2017
 Вторая лига Узбекистана 2017

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017
Спорт в Узбекистане в 2017 году
Национальные футбольные кубки в сезоне 2017